Ormaechea est un nom d'origine basque et qui signifie « la maison en mur », de la juxtaposition des mots horma (mur, muraille) et etxea (la maison).

Patronyme
 Agustín Ormaechea (1991- ) est un joueur de rugby à XV uruguayen.
 Diego Ormaechea (1959- ) est un joueur de rugby à XV uruguayen.
 Paula Ormaechea (1992- ) est une joueuse de tennis argentine.
 Sébastien Ormaechea (1983- ) est un joueur de rugby à XV français.

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque